Якубу Адесокан (; род. 16 июля 1979 года, Ибадан, Нигерия) — нигерийский пауэрлифтер-паралимпиец. Чемпион летних Паралимпийских игр 2012 в Лондоне.

Спортивные результаты по пауэрлифтингу

Примечания 

Пауэрлифтеры Нигерии
Пауэрлифтеры на летних Паралимпийских играх 2012 года
Чемпионы летних Паралимпийских игр 2012 года
Пауэрлифтеры на летних Паралимпийских играх 2020 года